Reichstagswahlkreis 28 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Marienwerder 6, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Niederbayern-Oberpfalz, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahklkreis Dresden-Bautzen, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933